Параноид — психическое расстройство.
 «Параноид», или «Заклятие параноика» — стихотворение Стивена Кинга.